Adé – miejscowość we Francji
 Ade – miejscowość w Hiszpanii
 Ade – miejscowość i sołectwo w Portugalii
 AdE – Akademio de Esperanto (esp. Akademia Esperanta)
 AdE – polski raper